Rushiti ist ein albanischer und kosovarischer Familienname, Namensträger sind:
 Arlinda Rushiti (* 1999), Schweizer Tennisspielerin
 Feride Rushiti (* um 1970), kosovarische Ärztin und Menschenrechts-Aktivistin